395 км, 395-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 395 км — разъезд, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код  886032.
 395 км —  пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код  222124.
 395 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная  железная дорога (Тамбовская область). Код  603930.
 395 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Узбекская  железная дорога (Узбекистан). Код   744113.
 395 км — остановочный пункт на линии Новокузнецк-Таштагол после о.п. Смирновка  Западно-Сибирская  железная дорога (Кемеровская область). Код  865040.
 395 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код  280717.